Perroud se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Benoit-Philibert Perroud
 Louis François Perroud